Malmquist ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Johannes Malmquist (1882–1952), schwedischer Mathematiker
 Gunnar Malmquist (1893–1982), schwedischer Astronom
 Thomas Malmquist (1945–2012), schwedischer Sportjournalist
 Walter Malmquist (* 1956), US-amerikanischer Nordischer Kombinierer und Skispringer

Siehe auch: Malmkvist